osoby o nazwisku Karwowski:
 Adam Karwowski (1873-1933) – profesor dermatologii i wenerologii
 Andrzej Karwowski (1759-1831) – generał insurekcji kościuszkowskiej
 Antoni Karwowski (ur. 1948) – polski artysta malarz i performer
 Franciszek Karwowski (1895-2005) – kapitan Wojska Polskiego
 Jacek Karwowski (ujednoznacznienie)
 Jan Karwowski (ur. 1937) – polski ekonomista,
 Kazimierz Karwowski (ujednoznacznienie)
 Leszek Karwowski (ur. 1975) – polski koszykarz
 Łukasz Karwowski (ur. 1965) – polski reżyser, scenarzysta, oraz producent filmowy
 Stanisław Karwowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Karwowski – postać fikcyjna
 Tomasz Karwowski  (ur. 1960) – polski polityk

inne:
 Karwowski – herb szlachecki